Ploéven#Lieux-dits et écarts
Plouvorn#Le XIXe siècle